Thailand Open 1995 (также известен как Kloster Thailand Open 1995 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 10 по 18 марта 1995 года в Бангкоке, Таиланд. Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Джеймс Уоттана, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 9:6.

Рейтинговые очки 

 Победитель получает 3600 очков;
 Финалист — 2700
 Полуфиналисты — 2025
 Четвертьфиналисты — 1520
 1/8 финала — 1330
 1/16 финала — 380 для «сеяных»; 1180 для квалифицировавшихся

Игрокам, не имеющим статус профессионалов, рейтинговые очки не начисляются.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Thailand Open
1995 год в снукере